DZA est un code qui peut signifier :
 Algérie,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

Dza est un nom qui peut signifier :
 dza, la  de l'alphabet arménien.

Code